Цзинь Юэли́нь (, 14 июля 1895 — 19 октября 1984) — китайский философ и логик.

Биография 

В 1911—1914 гг. учился в Университете Цинхуа.

В 1914—1920 гг. учился в США, в Пенсильванском и Колумбийском университетах, где получил степени магистра и доктора философии по политологии (последнюю — в Колумбийском университете в 1920 году). Докторская диссертация — по Т. Х. Грину.

В 1921—1924 гг. учился в Англии, Германии, Франции и Италии.

С 1925 года — проф. и декан философского факультета института Цинхуа и Объединенного университета Юго-Запада, директор Института литературы.

В 1926 году основал кафедру философии в Университете Цинхуа.

С 1952 года — декан факультета литературы и профессор философского факультета Пекинского университета.

Также являлся заместителем директора Института философии, председателем и почетным председателем Китайского общества изучения логики, членом ВАК Госсовета.

Являлся участником Движения 4 мая. Член КПК с 1956 года. Являлся членом ПК ЦК Демократической лиги Китая, Всекититайского комитета НПКСК.

Внедрял в философии научный метод.

Влияние на него оказали Д. Юм, И. Кант, Б. Рассел.

Труды 
 1937: «Логика»
 1941: «О дао»
 1965: «Философия Рассела»
 1983: «Теория знания»

Примечания

Ссылки 
 Цзинь Юэлинь / А. В. Ломанов // Китайская философия. Энциклопедический словарь. 2009.

Философы по алфавиту
Философы Китая
Логики
Доктора философии
Преподаватели университета Цинхуа
Преподаватели Пекинского университета
Члены Коммунистической партии Китая
Выпускники Колумбийского университета